Stephen 'Steve' Alan Harper (Easington, 14 maart 1975) is een Engels doelman in het betaald voetbal. Hij verruilde in 2013 Newcastle United voor Hull City, waar hij in mei 2014 zijn contract verlengde tot medio 2015.

Harper debuteerde in 1993 op het hoogste niveau in het eerste team van Newcastle United. Hij keepte daarnaast op huurbasis voor Bradford City, Gateshead, Stockport County, Hartlepool United en Huddersfield Town. Voor Harper eerste keus werd in het doel van Newcastle, was hij er reservekeeper achter achtereenvolgens Pavel Srníček (1993-'98), Shaka Hislop (1995-'98) en Shay Given (1997- januari 2009). Gedurende Givens laatste seizoenen bij Newcastle kwam Harper regelmatig aan spelen toe door blessures van eerstgenoemde. Als eerste doelman werd Harper in het seizoen 2009/10 met Newcastle kampioen in de Championship, waarop promotie naar de Premier League volgde.

Cluboverzicht

Erelijst
 Newcastle United
'''Football League Championship
2010

Zie ook
Lijst van spelers van Newcastle United FC

Engels voetballer